Mayville (Dakota del Nord)
 Mayville (Nova York)
 Mayville (Wisconsin)